Râul Sebeșel se poate referi la:

 Sebeșel - afluent al Sebeș din județul Caraș-Severin
 Sebeșel - afluent al Sebeș din județul Mureș